Лакавица или Лакайца, или Лакаица може да се отнася за:

Селища 
 Лакавица (община Гостивар), село в община Гостивар, Република Северна Македония
 Лакаица (община Струга), село в община Струга, Република Северна Македония
 Лакавица (община Щип), село в община Щип, Република Северна Македония

Планински формирования 
 Лакавица (рид), рид от Предбалкана на Стара планина

Реки 
 Лакавица (река в България)
 Лакавица (река в Северна Македония), река в Република Северна Македония, приток на Вардар
 Крива Лакавица, река в Република Северна Македония, приток на река Брегалница